Э́лбоу (; ) может означать:

Топоним 
 Элбоу — река в Альберте, Канада.
  — водопад на реке.
  — озеро в Альберте.
  — перевал в Альберте.
  — деревня в Саскачеване, Канада.
  — метеоритный кратер в Саскачеване.
Составные топонимы
  — остров архипелага Абако (Багамы).
  — архипелаг банки  (Багамы).
 :
 Элбоу-Лейк — тауншип в Миннесоте, США.
  — город в Миннесоте.
  — поселение в Миннесоте.
  — район Калгари (Альберта, Канада).
  — гора в Антарктиде.

Музыка 
 Elbow — британская группа.
  — альбом (2000) певицы Луизы.

Прочее 
  (род. в конце 1930-х) — профессор , один из пионеров  техники свободного письма.
  — лунный кратер.

См. также 
 Локоть (значения)